Охо де Агвита има више значења:

 Охо де Агвита (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агвита (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агвита, Ранчо ел Меските (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агвита (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику